Eckhoff est le patronyme de plusieurs personnalités norvégiennes :
Øivind Eckhoff (1916-2001), pianiste et musicologue ;
Stian Eckhoff (1979-), biathlète ;
Tiril Eckhoff (1990-), biathlète.